Senat Böhrnsen steht für verschiedene von Jens Böhrnsen geführte Bremer Landesregierungen:

 Senat Böhrnsen I, Bremer Landesregierung vom 8. November 2005 bis 28. Juni 2007
 Senat Böhrnsen II, Bremer Landesregierung vom 29. Juni 2007 bis 29. Juni 2011
 Senat Böhrnsen III, Bremer Landesregierung vom 30. Juni 2011 bis 14. Juli 2015